Хуан Родригез има више значења:

 Хуан Родригез (Фронтера), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хуан Родригез (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хуан Родригез (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хуан Родригез (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику